Il fiore del male – film del 2003 diretto da Claude Chabrol
 I fiori del male – raccolta di poesie di Charles Baudelaire
 Il fiore del male. Bandito a Milano – autobiografia su Renato Vallanzasca scritta con Carlo Bonini